Plusieurs navires de la marine chilienne ont été nommés Almirante Cochrane (ou Cochrane tout court) en hommage à Thomas Cochrane, 10e comte de Dundonald (1775-1860), commandant de la marine chilienne pendant la guerre d'indépendance de ce pays contre l’Espagne.

Almirante Cochrane peut désigner :
 Almirante Cochrane, une frégate blindée, navire de tête de sa classe de navires à batterie, lancée en 1874, et ferraillée en 1933 ;
 Almirante Cochrane, un cuirassé de type dreadnought, commandé par le Chili et dont la quille a été posée en Grande-Bretagne en 1913, mais il fut acquis inachevé par la Royal Navy en 1917, et converti en porte-avions, le  ;
 Cochrane, un destroyer de classe Fletcher, ex-, mis en service dans la marine chilienne en 1962 et ferraillé en 1983 ;
 Almirante Cochrane, un destroyer de classe County, ex-, acquis par la marine chilienne en 1984, et désarmé en 2006 ;
 Almirante Cochrane, une frégate de type 23, ex-, mise en service dans la marine chilienne en 2006.

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine chilienne